TSE, sigle composé des trois lettres T, S et E, peut désigner :

 Toulouse School of Economics - l'École d'économie de Toulouse, réseau thématique de recherche avancée,
 Télécom Saint-Étienne, école d'ingénieur,
 Technicien supérieur de l’équipement,
 Türk Standardları Enstitüsü, l'organisme officiel turc de normalisation, membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO),
 Terminal Server Edition, accès distant à un ordinateur,
 Territoire sous embargo, label discographique d'un membre de Psy 4 De La Rime,
 Théorie synthétique de l'évolution
 Tout sur l'écran, une société française de production télévisuelle,
 Tokyo Stock Exchange, Bourse de Tōkyō,
 Toronto Stock Exchange, ancien sigle de la bourse de Toronto (désormais TSX ),

 Transmissible Spongiform Encephalopathy, Transmissibilité de l'Encéphalopathie Spongiforme,
 TSE, codification normalisée pour les tubes en acier fabriqués à partir de tôles roulées et soudées, en long ou en hélice, avec ou sans métal d'apport ; « TS » signifie « tube soudé », le « E » précède une valeur nominale en relation avec la résistance de l'acier. 
TSE Techniques Spectacles Événements , Entreprise alsacienne de services annexes aux spectacles, notamment dans le domaine du son, de la machinerie, des éclairages.

Tse peut faire référence à :
 Tse, écrite Ц, une lettre de l'alphabet cyrillique,

Tsé peut faire référence à :
 mouche tsé-tsé, une mouche vectrice de la maladie du sommeil,

 TSE Transport Stockage Entreposage peut faire référence à une société de transport routier Française